Антонио Мария Висенте Нарсисо Борреро-и-Кортасар (; 29 октября 1827 — 9 октября 1911) — эквадорский политик, вице-президент (1863—1864) и президент страны (1875—1876).

Начальное образование получил в родном городе. Степень по праву получил в Кито. Возглавлял страну в течение короткого срока (чуть больше года), после чего был отстранен от власти в результате мятежа во главе с Игнасио Веинтемильею. Впоследствии был выслан из страны и долго жил в Перу и Чили. После свержения режима Веинтемильи в 1883 году Борреро смог вернуться на родину, где занимался юридической практикой, а также работал журналистом и писал книги.

Его администрация поддерживала свободные выборы, свободу прессы и гарантировала личные права.

Ссылки 
 http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo8/b2.htm 

Президенты Эквадора